Гиратор (СВЧ устройство) — однонаправленный фазовращатель.
 Гиратор (электрическая цепь) — инвертор импеданса.